Еухеніо Леаль (ісп. Eugenio Leal, нар. 13 травня 1954, Толедо) — іспанський футболіст.
 19426 Леаль (19426 Leal) — астероїд головного поясу.
 Хуан де Вальдес Леаль (ісп. Juan de Valdés Leal, 4 травня 1622, Севілья — 15 жовтня 1690, там само) — іспанський художник, графік, скульптор і архітектор.
 Рамон де ла Фуенте Леаль (ісп. Ramón de la Fuente, нар. 31 грудня 1907, Більбао — пом. 15 вересня 1973, Мадрид) — іспанський футболіст.